Sonor peut désigner :
 Luc Sonor (1962-), footballeur français ;
 Sonor, entreprise allemande créée en 1875, fabriquant des instruments de percussions.